Sala (pleme), Bantu pleme
 Sala (Malta), hrid na Malti
 Sala (Švedska), grad i općina u Švedskoj